Ранчо ел Привилехио има више значења:

 Ранчо ел Привилехио (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Привилехио (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику